Сафте́р Аблями́тович Нага́ев (; 1 января 1941 — 2 июля 2009) — советский, узбекский и украинский крымскотатарский писатель, публицист, литературовед, переводчик ​​и педагог. Член союзов писателей СССР (1982), Узбекистана (1991) и Украины (2002), а также Союза журналистов СССР (1967), Заслуженный работник культуры УзССР (1991), награждён орденом «Дустлик» Республики Узбекистан (1998).

Биография 
Родился 1 января 1941 года в деревне Кючук-Озены (ныне — Малореченское), Крымская АССР. После депортации в четырёхлетнем возрасте оказался во Ферганской области УзССР.

После окончания в 1963 году Ташкентского государственного университета работал сначала учителем. В 1965—1987 годах — литературный сотрудник и заведующий отделом республиканской газеты «Ленин байрагъы» («Ленинское знамя»). В 1987—2000 годах Сафтер Нагаев был литконсультантом и ответственным секретарём по национальной литературе Союза писателей Узбекистана. В 2000—2002 годах — заместитель главного редактора журнала «Саглом авлод учун» («За здоровое поколение»).

Начиная с 2002 года, после возвращения на Украину (Крым) и до конца жизни работал старшим преподавателем Крымского инженерно-педагогического университета, вёл крымскотатарскую литературу.

Умер Сафтер Нагаев 2 июля 2009 года в городе Симферополе после продолжительной болезни. Осталась жена Шукрание и двое детей: сын Дилявер и дочь Севиль.

Творчество 
Сафтер Нагаев — автор публицистических произведений, документальных повестей, научных исследований по проблемам крымскотатарской литературы, опубликовал более 20 книг, многочисленные исследования и эссе.

В соавторстве с коллегой-писателем Р. Фазылом подготовил и издал книгу «Къырымтатар эдебиятынынъ тарихы» («История крымскотатарской литературы»).

Плодотворно работая в области документалистики, создал яркие образы классиков национальной литературы, в частности в эссе об Исмаиле Гаспринском, Бекире Чобан-заде, а также о поэтах-фронтовиках, участниках войны и партизанах. Следовательно, результатом этой многолетней работы стала книга «Гъурбетликте къалгъан эдждатларымызнынъ хатырасы» («В память тех, которые остались на чужбине»).

Его перу принадлежат также монографии «Роман ве Заман» («Роман и Время»), «Инкишаф ёлуннен» («Путём развития»).

Перевёл на узбекский язык ряд произведений крымскотатарских писателей.

Библиография 
 Гъурбетте къалгъан эдждатларымызнынъ хатырасы : Весикъалы эссе — икяелер / С. Нагаев. — Акъмесджит, 2005. — 1-нджи китап. — 2005. — 288 с. : фото.; 2-нджи китап. — 2013. — 320 с. : фото.
 Девир аралыкъларында : эдебий-тенкъидий макъалелер, эсселер, субетлер / С. Нагаев. — Симферополь, 2008. — 320 с. : фото, портр.
 Шаир намын халкъ сакълар : Эшреф Шемьи-заде замандашларынынъ хатырлавларында ве шаирлеримизнинъ иджадында / / С. Нагаев; «Эдебият» джемиети; тертип этиджи-муэллиф Р. Фазыл. — Симферополь, 2008. — 248 с. : 10 вкл. л. (фото).

Примечания

Литература 
 Бекирова З. «Энъ муим фикир олмалы…» : [С. Нагаев акъкъында] / З. Бекирова // Янъы дюнья. — 2011. — Янв. 14. — С. 3 : фото.
 Мурадасылов А. Оджамнынъ хатырасына (Сафтер Нагаенинъ догъгъанына 70 йыл толувы мунасебетинен) / А. Мурадасылов // Тасиль. — 2011. — № 1. — С. 6—8. : фото.
 Фазыл Р. Ишанчлы адым / Р. Фазыл // Ирмакълар. — Симферополь, 2001. — С. 147—153.

Крымскотатарские писатели
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза писателей СССР
Члены Национального союза писателей Украины
Выпускники Национального университета Узбекистана
Журналисты газеты «Янъы дюнья»